Simpang Kiri (plaats), een plaats in het onderdistrict Tenggulun
 Simpang Kiri (onderdistrict), een onderdistrict van Subulussalam